Миа Сент-Джон (; род. 24 июня 1967, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американская боксёр-профессионал, модель, бизнесвумен.

Биография 
Свою спортивную карьеру Миа Сент-Джон начала в шесть лет с соревнований по тэквондо. Миа заработала чёрный пояс по тэквондо в 1994 году, тогда же защитила диплом бакалавра психологии в Калифорнийском университете.

В ноябре 1999 года пикантные фотографии Миа на одиннадцати страницах были опубликованы в знаменитом журнале «Playboy».

В возрасте сорока лет, проведя до этого почти 60 боёв и накопив достаточно опыта, 14 июня 2008 года, Миа на родине своей матери — в Мексике, осуществила наконец свою давнюю мечту, завоевав звание чемпионки мира по боксу по версии WBC.

Миа написала и издала в США книгу по технике бокса «The Knockout Workout», тут же ставшую бестселлером.

Статистика профессиональных боёв

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Женщины-боксёры
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже